Smučarski skoki bodo na Zimskih Olimpijskih igrah v Pjeongčangu potekali v Alpensia Jumping Park od 19. februarja do 19. februarja.

Urnik 
Seznam tekmovanja za štiri tekme v smučarskih skokih.

Rezultati

Moški

Ženske

Reference 

2018
Športi Zimskih olimpijskih iger 2018